hrabstwo Wabash (ang. Wabash County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Wabash (ang. Wabash County) w USA, w stanie Indiana